Francja:
 Villeret – gmina w regionie Pikardia
 Villeret – gmina w regionie Szampania-Ardeny

Szwajcaria:
 Villeret – gmina w kantonie Berno, w okręgu Berner Jura

Osoby:
 Jacques Villeret – francuski aktor